

Codici 
 HOD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hodeidah (Yemen)

Mitologia
Höðr, divinità della mitologia norrena

Ebraismo
Hod, Sefirah conosciuta nella Qabbalah ebraica

Cinema
Hart of Dixie, serie televisiva statunitense